Das Virginia Slims of California 1984 war ein Damen-Tennisturnier im kalifornischen Oakland. Es war Teil der WTA Tour 1984 und fand vom 9. bis zum 15. Januar 1984 statt. Die Tschechoslowakin Hana Mandlíková war im Einzel erstmals erfolgreich. Im Doppel siegten die US-Amerikanerinnen Martina Navratilova und Pam Shriver.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1984
Tennisturnier in Oakland